Jules Bobillot, sergent victime des Pavillons noirs lors du siège de Tuyen Quang en 1885 ; désormais connu par les rues à son nom dans de nombreuses localités, notamment Béziers, Cannes, Courbevoie, Angers, Montreuil (Seine-Saint-Denis), Nancy, Nantes, Nanterre, Toulouse, Tours, Limoges et Paris.
Jean-Pierre Bobillot, poète, universitaire et critique littéraire français.

Liens externes